Ламін B2 () – білок, який кодується геном LMNB2, розташованим у людей на короткому плечі 19-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 620 амінокислот, а молекулярна маса — 69 948.

Локалізований у ядрі, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Цитоскелет